Barreiros (Spagna), un comune spagnolo.
 Barreiros (Brasile), un comune brasiliano.
 Barreiros (azienda), una Casa spagnola attiva dal 1954 al 1978.